Sastura (hieroglyphen-luwisch sa-sa-tù+ra/i-sá oder sa-sá-tù+ra/i-sa) war ein Wesir von Karkemiš, dessen Sohn König wurde. Er regierte im mittleren 8. Jahrhundert v. Chr.

Sastura als Wesir von Kamani 
Unter der Regierung von König Kamani von Karkemiš war Sastura Wesir oder „erster Diener von Kamani“. Er findet Erwähnung auf der Gründungsstele der Stadt Kamana, die er gemeinsam mit seinem Herrn Kamani gegründet hat. Als Wesir von Karkemiš war er mächtig genug, um selbst Oberherr über andere zu sein, wie die Inschrift seines „geliebten Dieners“ DOMINUS-tiwara oder DOMINUS-tiwari auf derselben Stele verrät.

Sastura wurde fälschlicherweise ursprünglich mit König Sarduri II. von Urartu identifiziert, was auf einer früheren Fehllesung der Passage vom „ersten Diener“ basierte. Es ist trotzdem denkbar, dass der Name Sastura urartäischen Ursprungs ist.

Der Sohn von Sastura 
Der Sohn von Sastura gelangte als König auf den Thron von Karkemiš. Er regierte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. und führte die Titel Held und Landesherr. Sein Name ist nicht überliefert. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten. Einerseits wird der Sohn des Sastura mit Pisiri identifiziert, dem letzten König von Karkemiš, der in assyrischen Quellen von 738 bis 717 v. Chr. Erwähnung findet. Andererseits könnte es sich bei ihm um einen hypothetischen Astiru II. handeln. Wenn letzteres zutrifft, müsste Pisiri gesondert vom Sohn des Sastura betrachtet werden und wäre dann einer seiner Nachfolger, vielleicht der unmittelbare Nachfolger.

Der Name Astiru entstammt jedoch einem Inschriftenfragment, das nicht mehr ganz klar leserlich ist. Eventuell gehörte der Name Astiru dann doch in die Ahnenreihe des Königs (vielleicht doch Pisiri?), der ganz klar seinen Vater benennt: „mein Vater Sastu(ra), der sonnengesegnete Prinz“, wobei der Vatername nur als Sastu erhalten ist. Die unklare, nur fragmentarisch erhaltene Abstammungsreihe des Herrschers könnte als „Sasturas Sohn, Astirus Enkel“ rekonstruiert werden. Das wirft die Frage auf, wie Sastura mit Kamani verwandt war. Eine Möglichkeit ist Blutsverwandtschaft, möglicherweise als Neffe des Kamani, da er schwerlich ein Bruder oder Sohn des Manns, dessen erster Diener er war, sein konnte, zumal die Brüder des Kamani bekannt sind. Möglich ist hingegen, dass der Wesir Sastura ein Schwiegersohn oder Adoptivsohn von Kamani war, was ihn (und somit auch seinen Sohn) in die Abstammungslinie von König Astiruwa, dem Vater von Kamani bringen würde.

Es besteht die Möglichkeit, dass Sastura die Inthronisation seines Sohnes arrangiert haben könnte. Eine fragmentarisch erhaltene Inschrift könnte zudem dahingehend interpretiert werden, dass es feindselige Auseinandersetzungen anlässlich des Regierungsantritts von Sasturas Sohn gab, die später aber beigelegt wurden.

Literatur 
 Trevor Bryce: The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History. Oxford University Press: Oxford, New York 2012. ISBN 978-0-19-921872-1
 Annick Payne: Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Society of Biblical Literature, Atlanta 2012, ISBN 978-1-58983-269-5
 John David Hawkins (1979): Some Historical Problems of the Hieroglyphic Luwian Inscriptions. In: Anatolian Studies 29, S. 153–167.
 John David Hawkins (1981): Kubaba at Karkamiš and Elsewhere. In: Anatolian Studies 31, S. 153–167.

Einzelnachweise 

Mann
Neo-hethitischer König (Karkemiš)
Wesir
Geboren im 8. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 8. Jahrhundert v. Chr.